Nalbandian puede referirse a:

Personas 
 David Nalbandian, deportista argentino, defensor de Aldosivi;
 Mikael Nalbandian, escritor armenio.

Lugares 
 Nalbandyan, comunidad rural de Armenia.